Pojem eIdentita nebo elektronická identita může označovat

 úřední totožnost českého občana podle zákona o elektronické identifikaci. Tato identita se prokazuje například účtem zřízeným na portálu SZR (takzvaný Národní bod pro identifikaci a autentizaci v doméně eIdentita.cz) nebo elektronickým občanským průkazem (eObčanka).
 jednotnou evropskou identitu podle nařízení eIDAS,
 výstup procesu elektronické identifikace kdekoli na světě,
 českou akciovou společnost, majitele domény eidentity.cz. Firma eIdentity a.s. je kvalifikovaná certifikační autorita.

Pojem eIdentita se někdy nesprávně zaměňuje s příbuzným pojmem online identita neboli virtuální identita.

Reference